Biosphère peut faire référence à :

 La biosphère, un espace vivant et un processus dynamique sur la planète Terre ;
 Réserve de biosphère, une reconnaissance par l'UNESCO de zones modèles conciliant la conservation de la biodiversité et le développement durable ;
 La Biosphère, un musée situé sur l'Île Sainte-Hélène, à Montréal ;
 Biosphère II, un site expérimental situé à Oracle, en Arizona ;
 Biosphere, le nom d'artiste de Geir Jenssen ;
 Biosphere, est le  studio du groupe japonais Loudness.

Voir aussi 

 Biosphère de l'Entlebuch
 Maison de la Biosphère